Rubirola ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Pinsach Rubirola (* 1989), spanischer Skibergsteiger
 Michèle Rubirola (* 1956), französische Politikerin (EELV bis 2019), Bürgermeister von Marseille